Чирчик може да се отнася за:

 Чирчик, град в Узбекистан
 Чирчик (река), река в Узбекистан